Plymouth Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Plymouth Historic District (New Hampshire), ID-Nr. 86000343
 Plymouth Historic District (North Carolina), ID-Nr. 90002140
 Plymouth Historic District (Vermont), ID-Nr. 70000084